Кондратовка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Кондратовка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Кондратовка — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Кондратовка — село в Беловском районе Курской области.

Украина 
 Кондратовка — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Кондратовка — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Кондратовка — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Кондратовка — село в Сумском районе Сумской области.